NK Rudar Botinovec, nogometni klub iz Botinovca
 NK Rudar Dubrava Zabočka, nogometni klub iz Dubrave Zabočke
 NK Rudar Glogovac, nogometni klub iz Glogovca
 NK Rudar Labin, nogometni klub iz Labina
 NK Rudar Mihovljan, nogometni klub iz Mihovljana
 NK Rudar Mursko Središće, nogometni klub iz Murskog Središća
 NK Rudar Siverić, nogometni klub iz Siverića

 NK Rudar Trbovlje, nogometni klub iz Trbovlja, Slovenija
 NK Rudar Velenje, nogometni klub iz Velenja, Slovenija

vidi i FK Rudar